В группу 5 квалификации чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013 вошли сборные пяти стран: Беларусь, Словакия, Украина, Финляндия и Эстония.

Матчи в группе прошли в два круга с 25 августа 2011 по 19 сентября 2012 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата Европы напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в финальную часть, став лучшей среди вторых команд либо попав в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
7 мячей
  Дарья Апанащенко

6 мячей
  Санна Талонен

5 мячей
  Линда Селльстрём

4 мяча
  Вера Дятел

3 мяча
  Майя Саари
  Вероника Клехова

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе